Альтус Ассетс Активитис — ООО, компания по управлению активами (КУА), Украина.

Компания является членом Украинской Ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ) , а также региональным представительством УАИБ в г. Днепр.

История компании 
Линейку фондов компания начала формировать в 2005 году, создав ряд венчурных фондов. В 2006 году был создан первый публичный фонд — «Альтус-сбалансированный». За ним последовали фонды «Альтус-Фонд акций роста», «Альтус-Капитал» и «Альтус — Фонд облигаций» (2007), «Альтус-Стратегический» (2008), «Альтус-Энергетика», «Альтус-Металлургия», «Альтус-Машиностроение» (2009) и фонд «Альтус-Депозит» (2010).

Таким образом к настоящему моменту семейство фондов Альтус Ассетс Активитис включает в себя:
 паевые инвестиционные фонды
 корпоративные инвестиционные фонды
 венчурные инвестиционные фонды

Согласно результатам анализа, проведенного изданием «Экономические известия», фонды компании Альтус занимают высокие позиции в рейтингах по объёмам и темпам прироста чистых активов.
Газета «Бизнес» упоминает фонды Альтус среди наиболее доходных в 2010 году.
По данным рейтингового агентства Investfunds.com.ua, Альтус Ассетс Активитис входит в TOP-5 компаний по управлению активами Украины по объёмам СЧА в управлении.

Также компания оказывает услуги доверительного управления активами клиентов на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

Брокерская деятельность 
Функцию торговца и брокера на биржевых площадках проводит ООО «Альтус-финанс», член организации профессиональных участников фондового рынка Украины — Ассоциации «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) и «Украинская биржа» (УБ) .

Лицензии компании 

ООО "КУА «Альтус ассетс активитис» имеет лицензии:
 на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке — деятельности по управлению активами институциональных инвесторов, серия АВ, № 389609. выдана 11 декабря 2007 г. Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

ООО «Альтус-финанс» имеет лицензии:
 на осуществление профессиональной деятельности по выпуску и обороту ценных бумаг, серия АВ № 430281 , выданной 22 августа 2008 г. Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.
 на осуществление профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами, серия АВ № 470723 , выданной 9 июля 2009 г. Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Финансирование проектов в сфере недвижимости 
Альтус Ассетс Активитис принимала участие в реализации ряда инвестиционных проектов в сфере недвижимости:
 торгово-развлекательный центр «Мост Сити Центр», г. Днепр, Украина (118 000 м²)
 отельный комплекс «Garden Palace», г. Алушта, Крым (9500 м²)
 и другие.

Ссылки 

Инвестиционные компании Украины
Инвестиционные фонды